

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Gęsia Krzywda – część wsi Otfinów w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Żabno
 Gęsia Krzywda – część wsi Donimierz w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Szemud

Zobacz też 
 Krzywda